Никитский, Николай:
 Никитский, Николай Борисович (род. 1947) — русский энтомолог.
 Никитский, Николай Николаевич (1921—1995) — советский актёр и эстрадный певец.